Marek Rosiak (1948–2010) – polityk, kolekcjoner
 Marek Rosiak (ur. 1956) – filozof, prof. dr hab.